O caminho municipal 1047 (CM1047) é uma estrada que liga Milhão (  N 218 ) a Refega (  M 523 ) no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)